Austria:
 Ahr – rzeka, dopływ Rienz

Niemcy:
 Ahr – rzeka, dopływ Renu

Inne:
 Ahr – region winiarski
 AHR – system aktywnych zagłówków

Zobacz też:
 Ar